de Perponcher Sedlnitsky, Nederlands adellijk geslacht
 Hendrik George de Perponcher Sedlnitsky (1771 - 1856), Nederlands militair en diplomaat
 Willem Emmery de Perponcher Sedlnitzky (1741 - 1819), politicus, grootgrondbezitter en filosoof
 Willem Karel de Perponcher (1775 - 1857), Nederlands militair.